The Goldfinch steht für:

 The Goldfinch, Originaltitel von Der Distelfink (Roman), Roman von Donna Tartt (2013)
 The Goldfinch, Originaltitel von Der Distelfink (Film), US-amerikanischer Film von John Crowley (2019)